Gli Uccelli del Paradiso sono una famiglia di uccelli canori dell'ordine dei Passeriformes.
 L'Uccello del Paradiso è anche una delle 88 costellazioni moderne.
 Strelitzia reginae, a volte nota anche come "Uccello del Paradiso", è una pianta erbacea appartenente alla famiglia delle Strelitziaceae.